Antoine Cuissard
 Un bas de vêtement, moulant, pour le sport aussi appelé cycliste.